Koppendorf ist der Name folgender Orte:

 Koppendorf (Gemeinde Oberndorf)  in Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Pniewie, Ortschaft von Skoroszyce, Woiwodschaft Oppeln, Polen, früher Koppendorf